Поколение:
 Поколение — общность каких-то объектов по длине цепи непосредственных предков до некоторого родоначальника или по времени рождения.
 Поколение — в биологии синоним генерации — группы живых организмов, которая представлено более или менее одновозрастными особями.
 Поколение (физика элементарных частиц) — часть классификации элементарных частиц, относящаяся к фундаментальным фермионам (кваркам и лептонам).
 Поколение (фильм) — дебютный фильм Анджея Вайды.
 Поколение (фонд) — международный фонд, создателем и президентом которого является Андрей Скоч, учредитель премии Дебют.